Джон Ди́нгелл (), полное имя Джон Дэ́вид Ди́нгелл-мла́дший (; 8 июля 1926, Колорадо-Спрингс, Колорадо — 7 февраля 2019, Дирборн, Мичиган) — американский политик, член Палаты представителей США с 1955 года по 2015 год (последовательно от 15-го, 16-го, опять 15-го и, наконец, 12-го избирательных округов Мичигана). В 1981—1995 годах, а затем в 2007—2009 годах был председателем . Проработав в Конгрессе США более 59 лет, он является абсолютным рекордсменом по этому показателю. В 1995—2015 годах он носил почётное звание , которое присваивается действующему члену палаты с наибольшим непрерывным стажем.

Биография 
Джон Дингелл-младший родился 8 июля 1926 года в Колорадо-Спрингс в семье  и его жены Грейс Дингелл, урождённой Биглер (Grace Dingell, née Bigler). Отец происходил из семьи польских иммигрантов, носивших фамилию Дзеглевич (Dzieglewicz), но впоследствии изменил её на Дингелл. В том же 1926 году их семья переехала из Колорадо в Мичиган. В 1932 году Джон Дингелл-старший был избран членом Палаты представителей США от 15-го избирательного округа Мичигана — его работа на этом посту началась в январе 1933 года.

В 1938 году, в возрасте 12 лет, Джон Дингелл-младший работал в Палате представителей США в качестве юного сотрудника (). В 1944 году он окончил  и начал службу в армии США. В 1945 году Дингелл окончил школу для кандидатов в офицеры в Форт-Беннинге (Джорджия), после этого служил в Панаме и получил звание второго лейтенанта, закончив свою службу в армии в 1946 году.

В 1949 году Дингелл окончил Джорджтаунский университет, получив степень бакалавра наук (B.S.) по химии, а в 1952 году в том же университете он получил степень доктора права (J.D.). После окончания университета он сначала работал помощником судьи в Детройте, затем, в 1953—1955 годах, занимался юридической практикой, а также работал заместителем прокурора округа Уэйн. В 1952 году Дингелл женился на Хелен Хенебри (Helen Henebry), впоследствии у них было четверо детей. Их брак распался в 1972 году.

19 сентября 1955 года скончался отец Дингелла — Джон Дингелл-старший, который к тому времени всё ещё работал членом Палаты представителей. Дингелл-младший решил побороться за пост, который освободился в связи со смертью его отца. 8 ноября 1955 года в борьбе с 13-ю соперниками он победил на первичных выборах от демократической партии. Затем, на специальных декабрьских выборах от , набрав  голосов, Дингелл победил кандидата от республиканской партии  и стал членом Палаты представителей США.

Через год, в ноябре 1956 года, Дингелл участвовал в регулярных выборах члена Палаты представителей США от 15-го избирательного округа Мичигана. Он опять победил, на этот раз набрав  голосов. После этого Дингелл многократно побеждал на выборах в Конгресс США, проходивших каждые два года: в 1958, 1960 и 1962 годах — от 15-го избирательного округа, в 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998 и 2000 годах — от , в 2002, 2004, 2006, 2008 и 2010 годах — опять от 15-го избирательного округа, и в 2012 году от .

За время своей многолетней деятельности на посту члена Палаты представителей США Джон Дингелл был автором ряда инициатив и законопроектов. В марте 1956 года он призвал президента США Дуайта Эйзенхауэра прекратить федеральное финансирование в тех регионах, где продолжалась поддержка расовой сегрегации в школьном обучении. В январе 1957 года Дингелл внёс на рассмотрение законопроект о медицинском страховании. Он также был одним из инициаторов принятия в 1957 году . В 1961 году законопроект Дингелла о водно-болотных угодьях получил статус закона. В том же году Дингелл подготовил предложение об усилении федерального контроля за загрязнением воды, а также законопроект, обязывающий фармацевтические компании давать более подробную информацию на этикетках их продукции. В 1969—1971 годах он активно выступал за увеличение финансирования, связанное с исполнением , что способствовало пятикратному увеличению федеральных средств, выделенных для этих целей. В 1970 году Дингелл подготовил законопроект об охране окружающей среды, который обязывал федеральное правительство учитывать соответствующие факторы при принятии решений
.

Изначально поддержав войну во Вьетнаме, в марте 1970 года Дингелл выступил против решения президента Ричарда Никсона о военном вторжении в Камбоджу, а в 1971 году он стал оппонентом Никсона и по поводу вьетнамской войны, призвав полностью вывести войска США из Вьетнама. В 1974 году Дингелл поддержал импичмент президента Никсона, связанный с Уотергейтским скандалом. В 1972 году он участвовал в подготовке и принятии . В 1973 году был принят , в работе над которым Дингелл принимал активное участие. В 1977 году ему удалось провести поправку к , которая смягчала последствия ужесточения стандартов выбросов выхлопных газов для автопроизводителей и давала им время, необходимое для того, чтобы приспособиться к новым стандартам.

В январе 1981 года Дингелл был назначен председателем  — на этом посту он находился в 1981—1995 годах, в также в 2007—2009 годах. В том же 1981 году Дингелл объявил о своей помолвке с . В середине 1980-х годов Дингелл был одним из инициаторов борьбы с инсайдерской торговлей. С его помощью удалось убедить федеральное правительство в необходимости изучения степени загрязнения реки  и последующего выделения средств для её очистки. В 1990 году Дингелл участвовал в принятии поправок к закону о чистоте воздуха, направленных на введение более высоких стандартов чистоты (в том числе для автомобильных выхлопов), а также на уменьшение загрязнений, приводящих к возникновению кислотных дождей и разрушению озонового слоя. В 2001 году по инициативе Дингелла Конгресс США принял решение о создании  на реке Детройт.

С января 1995 года по январь 2015 года Дингелл был обладателем почётного звания , которое присваивается действующему члену палаты с наибольшим непрерывным стажем. В 2009 году Дингелл стал абсолютным рекордсменом по времени работы в Палате представителей США, обойдя по этому показателю конгрессмена из штата Миссисипи , который был членом Палаты представителей с ноября 1941 года по январь 1995 года. Кроме этого, Джон Дингелл и Ральф Холл были последними ветеранами Второй мировой войны в составе Палаты представителей США.

24 февраля 2014 года Дингелл объявил, что он собирается уйти в отставку по окончании срока своих полномочий — в январе 2015 года — и, соответственно, не будет выставлять свою кандидатуру на выборах 2014 года. Через четыре дня после этого, 28 февраля 2014 года, жена Дингелла —  — заявила, что она собирается участвовать в избирательной кампании и поборется за место, остающееся вакантным после ухода её мужа. На состоявшихся в ноябре 2014 года выборах от 12-го избирательного округа Мичигана она победила кандидата от республиканской партии Терри Боумена (Terry Bowman) и, тем самым, стала преемницей своего мужа на посту члена Палаты представителей США.

В ноябре 2014 года президент Барак Обама наградил Джона Дингелла Президентской медалью Свободы. В представлении к награждению было указано, что Дингелл — рекордсмен по продолжительности работы в Конгрессе США и «один из наиболее влиятельных законодателей в истории».

Джон Дингелл скончался 7 февраля 2019 года в своём доме в Дирборне. Похоронен на Арлингтонском национальном кладбище.

Память 
С 1997 года имя Джона Дингелла носит расположенный в Детройте Медицинский центр департамента по делам ветеранов (). В меморандуме от 8 июля 1997 года, подписанном президентом Биллом Клинтоном, говорится, что имя Дингелла присвоено медицинскому центру в знак признания «лидерства и образцовой службы» конгрессмена, представляющего Мичиган в Палате представителей.

Примечания

Ссылки 
  Dingell, John David, Jr. (1926—2019), Biographical Directory of the United States Congress, bioguide.congress.gov
 Dingell, John D. (election races results), www.ourcampaigns.com
 

Члены Палаты представителей от штата Мичиган
Выпускники Джорджтаунского университета
Выпускники Школы права Джорджтаунского университета
Члены Демократической партии США
Награждённые Президентской медалью Свободы
Похороненные на Арлингтонском национальном кладбище